Le stagioni del nostro amore – film del 1965 diretto da Florestano Vancini
Le stagioni del nostro amore – album di Franco Battiato del 2003